Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hill () :
le comté de Hill, situé dans l'État du Montana ;
le comté de Hill, situé dans l'État du Texas.